Ева Оттилия Адельборг (; 6 декабря 1855, Карлскруна, Блекинге, Швеция — 19 марта 1936, Коппарберг, Швеция) — шведская художница, иллюстратор детских книг, основатель школы кружевоплетения. В 2000 году в Швеции учреждена литературная премия Оттилии Адельборг. В муниципалитете Gagnef создан музей Оттилии Адельборг.

Биография 
Ева Оттилия Адельборг, дочь Брор Джейкоба Адельборга (Bror Jacob Adelborg) и Хедвиг Катарины (Hedvig Catharina af Uhr), родилась в городе Карлскруна, Швеция. Она была внучкой Эрик Отто Борга (1741—1787), шведского армейского капитана, который получил фамилию Adelborg от Короля Густава III Швеции. Её сестра, Гертруда, была борцом за права женщин в Швеции, а её сестра, Мария Адельборг, также стала художницей.

У Адельборг рано проявился талант к рисованию. С 1878 по 1884 год она училась в Королевской академии искусств, позже продолжила художественное образование, знакомясь в шедеврами живописи в поездках по Голландии (1898), Италии (1901) и Франции.

Карьера 
Адельборг стала известна, как иллюстратор детских книг. Художница рисовала в разной технике: карандашом, акварелью, углем, маслом и др. С 1885 по 1920 год она иллюстрировала более десятка своих книг и ещё с десяток книг других авторов. Одной из её самых известных книг была Азбука цветов — Prinsarnes blomsteralfabet (Цветочный алфавит, 1892), которая была выполнена под влиянием работ художника Уолтера Крейна.

Ещё одной успешной её работой стала детская книга Pelle Snygg och barnen i Snaskeby (1896).

За эти и другие её ранние работы Адельборг называют «создателем шведской книги с картинками для детей». Стиль её работ сравнивался с работами Эльзы Бесков. В 1911 году она разработала постер для первой крупной выставки женщин-художников в Швеции.

Кроме рисования, Адельборг также было интересно мастерить и в 1899 году она стала членом правления созданной Ассоциации шведских ремёсел. В 1903 году она переехала в Gagnef, где основала школу кружевоплетения. Адельборг умерла в Gagnef 19 марта 1936 года.

Её работы находятся в собственности музея Оттилии Адельборг муниципалитета Gagnef, музея Цорна, и в Национальном музее в Стокгольме.

Библиография

Книги Евы Адельборг 
 Barnens julbok : gamla visor och rim. Stockholm: Alb. Bonnier. 1885. Libris 1597949
 Barnens lilla julbok : gamla visor och rim tecknade. Stockholm: Fritze. 1887. Libris 1623698
 Almanach 1889 / ritad. Stockholm: P. A. Norstedt. 1888. Libris 10557557
 Sagan om Askungen. Stockholm: Bonnier. 1890. Libris 1625943
 Ängsblommor : en samling barnrim och historier upptecknade och ritade. Stockholm: Albert Bonnier. 1890. Libris 10396960
 Prinsarnes blomsteralfabet. Stockholm: Bonnier. 1892. Libris 3040872
 Blomstersiffror med rim. Stockholm: Bonnier. 1894. Libris 1620730
 Pelle Snygg och barnen i Snaskeby. Stockholm: Bonnier. 1896. Libris 1643772
 Ute blåser sommarvind : vaggvisa / [musik: Alice Tegnér]; [ritad af Ottilia Adelborg]. Stockholm: Bonnier. 1900. Libris 1645740
 Bilderbok : samlad ur barntidningar. Stockholm: Bonnier. 1907. Libris 3040863
 Från Gagnä-mäns näs : skrifverier och ritningar. Stockholm: Bonnier. 1909. Libris 1480062
 Småjäntorna och andra visor / ritade; musik av Alice Tegnér. Stockholm: Skoglund. 1912. Libris 1639683
 Gråns : en by som varit. Stockholm: Bonnier. 1918. Libris 1513220
 Dalritningar. Stockholm: Bonnier. 1920. Libris 1648770 — Fulltext: Kungl. Biblioteket ; Projekt Runeberg
 Krabbataska : en gammaldags saga från Estland / bearb. och ritad. Stockholm: Folkskolans barntidn. 1924. Libris 1469247

Книги других авторов с иллюстрациями Адельборг 
 Hagerberg, A. V. (1889?). Stora barn och små [Musiktryck] : (julklapp). Stockholm: Abr. Lundquist. Libris 2634000
 Romdahl, Clara (1891). Barnamat : lite roligt åt de små på vers och prosa. 6. portionen / af En barnavän. Stockholm: Lars Hökerberg. Libris 10535711
 Romdahl, Clara (1891). Barnamat : lite roligt åt de små på vers och prosa. 7. portionen / af En barnavän. Stockholm: Lars Hökerberg. Libris 10535718
 Palm, Amy; Adelborg Ottilia (1893). Barnen på Broby: berättelse för barn. Stockholm: Hökerberg. Libris 1205231
 Rydberg, Viktor (1895). Lille Viggs äfventyr på julafton [Ingår i Skrifter, vol. VIII] (3, 46 sidor) af Geijerstam, Gustaf (1896). Mina pojkar. En sommarbok för stora och små. 2. uppl. / ill. af Ottilia Adelborg. Stockholm: Fahlcrantz. Libris 1644395
 Topelius, Zacharias (1898). Walters äfventyr. Åtta äventyrssagor med Walter. Illustrerad av Ottilia Adelborg. Stockholm: Bonniers. Libris 1246881
 Roos, Anna Maria (1901). Mariæ nyckelpigas visbok. Stockholm: Abr. Lundquist. Libris 1728189
 Oterdahl, Jeanna (1901). Solhult. Stockholm: Wilhelm Bille. Libris 1392044
 Hammarsköld, Carin (1924). Sagan om sanningens källa och tre andra sagor. Stockholm: Hökerberg. Libris 1474507
 Bergquist von Mirbach, Magda (1925). Sagokungar och bergatroll. Stockholm: Diakonistyr. Libris 1470088
 Bergquist von Mirbach, Magda (1926). Det var en gång en konung, jämte andra sagor för stora och små. Stockholm: Diakonistyr. Libris 1317457

Литература 
 Gerda Boëthius E. Ottilia Adelborg, s. 66, Svenskt biografiskt lexikon.
 Adelborg, Ottilia (1986). Sagotid : bilder och berättelser ; Ottilia Adelborgs liv av Anne Marie Rådström ; Ottilia Adelborgs böcker av Mary Ørvig. Stockholm: Bonniers Juniorförlag. Libris 7285698. ISBN 91-48-51417-9
 Berghammar, Beatrice (2004). Ottilia Adelborg och barnens jultidningar : tillkomst, spridning, gestaltning. Stockholm: Konstvetenskapliga inst., Univ. Libris 9933879
 Boëthius, Axel (1943). «Adelborgs i Gagnef». Dalarnas hembygdsbok 1943,: sid. 5-24. 0348-3762. ISSN 0348-3762. Libris 11357943
 Boëthius, Gerda (1944). «Ottilia Adelborgs upptäcktsfärder med pennstift och dagbok». Fataburen 1944,: sid. 131—146. 0348-971X. ISSN 0348-971X. Libris 10449996
 Boethius, Gerda: E Ottilia Adelborg i Svenskt biografiskt lexikon (1918)
 Essen, Susanne von (1972). Ottilia Adelborg, bilderbokskonstnärinna. Stockholm: Litteraturvetenskapliga institutionen, univ. Libris 1713112
 Klingberg, Göte (1994). «Ottilia Adelborgs första bilderböcker». Folklig vers i svensk barnlitteratur (Stockholm : Natur och kultur, 1994) 10),: sid. 131—146. Libris 2079099
 Knutson, Ulrika (2013). «Guldpenslarna : sagan om de goda feerna i barnens bildvärld». Svensk illustration : en visuell historia 1900—2000 / (2013): sid. 27-47. Libris 14982710
 Nordström, Lillemor (2000). Första boken om Ottilia Adelborg. Första boken om, 99-3258714-1 (1. uppl). Stockholm: Almqvist & Wiksell. Libris 7222101. ISBN 91-21-17956-5
 Ottilia Adelborg 1855—1936 : minnesutställning 14-28 november 1937 [Katalog med föret. av Gerda Boëthius.] [Portr.]. Dalarnas konstförening. Falun. 1937. Libris 2535604
 Ottilia Adelborg : Nationalmuseum april-maj 1986. Nationalmusei utställningskatalog, 0585-3222 ; 491. Stockholm: Nationalmuseum. 1986. Libris 8370137. ISBN 91-7100-301-0
 Rådström, Anne Marie (1980). Fröken Ottil : en bok om Ottilia Adelborg, barnens konstnär och en pionjär för folklig kultur. Dalarnas hembygdsbok, 0348-3762 ; 1980. Falun: Dalarnas mus. Libris 7748552. ISBN 91-85378-32-1
 Skarp, Erik (2008). Från akleja till ögontröst : en utgivningshistoria om Ottilia Adelsborgs bok «Prinsarnes blomsteralfabet». Stockholm: E. Skarp. Libris 11228364
 Werkmäster, Barbro (1975). «Barnkammarens konstnärer». Kvinnor som konstnärer (1975): sid. 144—168. Libris 10595680
 Werkmäster, Barbro (1984). The image of cleanliness : a study of Ottilia Adelborg’s picture-book Clean Peter and the children of Grubbylea. Uppsala: Uppsala universitet. Libris 8435190

Примечания

Ссылки 
 Ottilia Adelborg (1855—1936)
  Ottilia Adelborg

Детские писатели Швеции
Художницы Швеции
Писательницы Швеции